DTC steht als Abkürzung für:

 Danish Touringcar Championship, eine Rennserie in Dänemark
 Depository Trust Company, gemeinsam mit der National Securities Clearing Corporation (NSCC) eine Untereinheit der Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), der weltweit größten Depotstelle für Wertpapiere
 Design-to-cost, Verfahren der Produktentwicklung
 Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin e. V.
 Deutsche Tourenwagen Challenge, eine Rennserie in Deutschland
 Deutsche Transport Compagnie
 Diagnostic Trouble Code, eine im Automobilbau verwendete Kennziffer zur Identifikation von Fehlfunktionen
 Direct to Consumer, Unternehmen, die sich mit ihrem Produkt direkt an den Verbraucher wenden
 Direct Torque Control, Drehmomentenregelung
 Disseminated Tumor Cells, gestreute Tumorzellen
 Distributed Transaction Coordinator, ein Systemdienst auf Microsoft Windows NT-basierten Betriebssystemen
 Dusit Thani College
 Dynamic Traction Control, in BMW Motorrädern verbaut
Direct Traffic Control, ein amerikanisches Betriebsverfahren

Abkürzung